Ретарда́ція (від  — «сповільнення, запізнення») — термін, що має такі значення:

 Ретардація в літературознавстві — композиційний прийом, який полягає у штучному уповільненні розгортання сюжету, дії шляхом введення в художній твір вставних сцен та епізодів, описів природи і т. ін.
 Ретардація в лінгвістиці — повторення фонетичної ознаки одного з попередніх звуків у наступному; асиміляція.
 Ретардація в біології — пізніша закладка органа та уповільнення його розвитку порівняно з предками.
 Ретардація — тимчасова або стійка зупинка психічного розвитку, а також затримка його темпу.

Див. також 
 Ретарданти

Посилання